Nikolov (en bulgare : Николов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom  ; il est notamment porté par :

 Aleksandr Nikolov (né en 1940), boxeur bulgare ;
 Boban Nikolov (né en 1994), footballeur macédonien ;
 Boris Nikolov (1929-2017), boxeur bulgare ;
 
 Momchil Nikolov (né en 1985), joueur d'échecs bulgare ;
 Nikola Nikolov (né en 1949), architecte bulgare ;
 Oka Nikolov (né en 1974), footballeur macédonien ;
 
 Plamen Nikolov (né en 1961), footballeur bulgare (gardien de but) ;
 Vladimir Nikolov (né en 1977), joueur bulgare de volley-ball.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare